Szmaciak (tkanina) – rodzaj chodnika,
 Szmaciak (grzyb) – rodzaj grzybów (np. szmaciak gałęzisty)